Холюны — деревня в России, в Пустошкинском районе Псковской области. Входит в состав Алольской волости.

География 
Деревня расположена на автодороге Р-23 «Псков» в 16 км к северо-западу от города Пустошка, у озера Зверино, на берегу которого также находится туристическая база «Алоль». 

В 3 км к северо-западу находится волостной центр, деревня Алоль.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 48 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Пустошкинского района